Sante Notarnicola – ex terrorista e poeta italiano
 Sergio Notarnicola – ex calciatore italiano naturalizzato statunitense
 Vittorio Notarnicola – giornalista italiano